Runaway — дев'ятий студійний альбом англійського співака і автора пісень Passenger, представлений 31 серпня 2018 року під лейблом Black Crow Records. Альбом досяг 6-го місця в британському чарті.

Список пісень 
Усі пісні написані Майком Розенбергом

Чарти

Тижневі чарти

Річні чарти

Історія випуску

Примітки 

Альбоми Passenger